L'Open mondial de snooker 2016 est un tournoi de snooker professionnel comptant pour la saison 2016-2017 de snooker. Il a eu lieu du 25 au 31 juillet 2016 au collège  du Yushan (Yushan No.1 Middle School) du xian de Yushan, dans la province du Jiangxi, dans le sud-est de la Chine.

Shaun Murphy, tenant du titre, est battu 5 manches à 2 par Joe Perry en quarts de finale. Le vainqueur, l'Anglais Ali Carter, remporte le quatrième tournoi de classement (classé) de sa carrière en battant en finale l'Anglais Joe Perry par 10 à 8.

Dotation 
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
 Huitième de finalistes : 
 Deuxième tour : 
 Premier tour : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale : 

Le break maximum (147 points) est récompensé de .

Matchs d'invitation 
Ces matchs sont joués à Yushan le 25 juillet 2016.

Tableau final

Finale

Qualifications 
Ces matchs ont eu lieu entre le 31 mai et le 2 juin 2016 au Preston Guild Hall de Preston, dans le Lancashire en Angleterre ; ils ont tous été joués au meilleur des 9 manches.

Centuries

Centuries des tours de qualification 

 142  Barry Hawkins
 141  Jimmy Robertson
 136  Thepchaiya Un-Nooh
 136  Marco Fu
 135, 124  Li Hang
 134  Ben Woollaston
 133, 101  Kurt Maflin
 126  Hammad Miah
 125  Ali Carter
 122  Sam Baird
 118  Matthew Selt
 113  Mitchell Mann
 112  Tom Ford
 110  Ian Burns
 109  Daniel Womersley
 107  Ryan Day
 107  Ashley Hugill
 106  Akani Songsermsawad
 103  Anthony McGill
 102  Alan McManus
 102  Yan Bingtao
 101  John Higgins
 100  Sydney Wilson

Centuries du tournoi 

 144, 116, 112  John Higgins
 141, 115, 109, 106  Anthony McGill
 140  Matthew Selt
 139, 111  Graeme Dott
 139  Liang Wenbo
 137, 106, 104, 102, 100  Neil Robertson
 135, 101  Mark Williams
 135, 100  Ben Woollaston
 135  Zhang Anda
 133  Stephen Maguire
 132, 131, 120, 107, 106, 102  Joe Perry
 130, 127, 101  Ali Carter
 127, 125, 123, 107, 100  David Gilbert
 127  Fergal O'Brien
 125, 125, 104  Thepchaiya Un-Nooh
 125, 120  Michael White
 124  Xiao Guodong
 122, 109  Matthew Stevens
 117  Ding Junhui
 115, 101  Ryan Day
 115  Kurt Maflin
 112  Sam Craigie
 111  Daniel Wells
 106  Shaun Murphy
 105  Kyren Wilson
 103  Ricky Walden
 102  Mark Selby
 101  Jamie Cope
 100  Alan McManus

Notes et références

Notes

Références 

Open mondial de snooker
Snooker en 2016
Sport en Chine en 2016
Sport en juillet 2016